José Luis Romero puede referirse a:

 José Luis Romero (1945–), jugador y entrenador de fútbol español;
 José Luis Romero (1909–1977), historiador argentino.